Осиковий лісостеп () — дуже велика площа перехідного біома між преріями і бореальними лісами, що знаходиться у двох розділах: "Піс-Ривер Кантрі" () північно-західної провінції Альберти, що перетинають кордон в Британській Колумбії, і має набагато більшу площу. Осиковий лісостеп простягається від центральної провінції Альберти, по всій центральній провінції Саскачевана до південно-центральної Манітоби, недалеко від кордону з США.
 

Осиковий лісостеп складається з гаю осики, тополі і ялини, що перемежовуються з ділянками луків, прерій, а також перетинається великими потоками та річковими долинами, на берегах яких вишикувалися осиково-смерекові ліси й щільні кущі. Це найбільші бореальні луки перехідної зони у світі та є зоною постійної конкуренції і напруженості прерій і лісів між собою. 
Подібна природна зона зустрічається в росії, на північ від степів (лісостеп) і в Північній Європі.

Клімат 
Клімат — вологий, континентальний, з тривалою холодною зимою і коротким літом, які мають тенденцію бути прохолодними, щоб нагріти. Сезонні екстремальні температури, в загальному, є найбільшими в Саскачевані й Манітобі. Осиковий лісостеп Альберти відрізняється досить помірним кліматом, однак, зима тут ще може бути довгою і суворою. Опадів, як правило, менше, ніж у бореальних лісах, але все ще більше, ніж в напівпосушливих преріях. Таким чином, гаї лісіи і озера можуть процвітати там, де вони не можуть цього зробити в преріях. Осиковий лісостеп регіону Піс-Ривер холодніший, ніж в Центральні осикові лісостепи, але як і раніше, має великі сільськогосподарські угіддя.
 
Передгірний осиковий лісостеп розташований на захід від лугів, у південній частині провінції та на схід від Канадських скелястих гір. В цьому природному поясі може бути дуже вітряно. Протягом зими там часто дме вітер Чинук.

Посилання

Див. також 
 Canadian Aspen forests and parklands (World Wildlife Fund) 
 Canadian Aspen forests and parklands (Vanderbilt University) 

Географія Британської Колумбії
Географія Альберти
Ліси Канади
Степи